Хаумаве има више значења:

 Општина Хаумаве (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хаумаве (Хаумаве, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику